Зайцев, Василий Ефимович:
 Зайцев, Василий Ефимович (1894—1957) — советский юрист, прокурор Рязанской области.
 Зайцев, Василий Ефимович (1897—1938) — советский военком, дивизионный комиссар.